Molekulska formula -{C16H20N2O}- se može odnositi na:

 Hanoklavin
 Hanoklavin II